Cryptognathus är ett släkte av spindeldjur. Cryptognathus ingår i familjen Cryptognathidae. 

Cryptognathus är enda släktet i familjen Cryptognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Cryptognathus